Лазарев, Валерий:
 Лазарев, Валерий Александрович (1951—2018) — советский футболист, тренер и педагог.
 Лазарев, Валерий Васильевич (род. 1940) — советский и российский правовед, заслуженный деятель науки РФ (1996), почётный работник высшего профессионального образования РФ (2010), лауреат премии Ленинского комсомола (1972) и премии Правительства РФ (2015).
 Лазарев, Валерий Семёнович (род. 1947) — российский психолог, академик РАО (2008).